Лаки — многозначный термин.

Топоним 
 Лаки — село в Северной Македонии
 Лаки — посёлок в Горнозаводском районе Пермского края
 Лаки — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе Крыма

Другое 
 Лаки — вулкан в Исландии
 Лаки — жидкости, которые после высыхания в тонком слое дают прозрачную, блестящую плёнку
 Лаки — нерастворимые органические пигменты, полученные из растворимых красителей
 Лаки — один из диалектов курдского языка.
 Лаки (лакцы) — один из коренных народов Дагестана

Персоналии 
  (1931—2012) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Грин-Бей Пэкерс» (1955).
  (род. 1967) — тринидадская юристка, судья Верховного суда Тринидада и Тобаго (2014—2020).
  (род. 1989) — канадский фолк- и кантри-музыкант, номинант на Канадскую премию в области фолк-музыки (2017).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Даллас Ковбойс».
 Лаки, Ольга (род. 1982) — российская певица, солистка групп ViRUS! и Th3 CATS.
  (род. 1995) — нигерийский футболист, четвертьфиналист Кубка Албании в составе клуба «Теута» (2018).
  (1936—2022) — американский электротехник, изобретатель адаптивного эквалайзера, президент Коммуникационного общества IEEE (1978—1979), обладатель медали Эдисона (1995).
  (род. 1940) — британский юрист, судья Международного трибунала по морскому праву (2003—2020).

См. также 
 Чарльз («Лаки») Лучано (ур. Сальваторе Лукания; 1897—1962) — американский преступник сицилийского происхождения, один из лидеров организованной преступности в США.